Vándor Iván (1880–1962) Várady Ilona író, műfordító írói álneve
 Vándor Iván (1932–2020) magyar származású olasz zeneszerző, etnomuzikológus